

Prénom

Patronyme 

 Al Oliver (1946-), joueur américain de baseball ;
 Albert Oliver (1978-) joueur espagnol de basket-ball ;
 Andrew Oliver (1731-1799), naturaliste américain ;
 Anton Oliver (1975-), rugbyman néo-zélandais ;
 Antonio Oliver (-1960), président du FC Barcelone ;
 Arnie Oliver (1907-1993), footballeur puis entraîneur américain ;
 Barret Oliver (1973-), acteur américain ;
 Brian Oliver (1968-), joueur américain professionnel de basket-ball ;
 Carl Oliver (1969-), athlète jamaïcain ;
 Célestin Oliver (1930-2011), footballeur puis entraîneur français ;
 Chad Oliver (1928-1993), écrivain américain ;
 Charles Augustus Oliver (1853-1911), ophtalmologiste américain ;
  ;
  (1898-1991), généticien américain ;
 Craig Oliver (1938-), journaliste et animateur de télévision canadien ; 
 Daniel Oliver (1830-1916), botaniste britannique ;
 David Oliver (1982-), athlète américain ;
 Denise Oliver-Velez (1947-), professeure américaine et militante au sein des Young Lords et Black Panther ;
 Ed Oliver (1997-), joueur de football américain ;
 Edna May Oliver (1883-1942), actrice américaine ;
 Edward George Hudson Oliver (1938-), botaniste sud-africain ;
 Florence Cardell-Oliver (1876-1965), femme politique australienne ;
 Francis Wall Oliver (1864-1951), botaniste britannique ;
 Frank Oliver (1948-2014), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Gene Oliver (1935–2007), joueur américain de basket ; 
 George Oliver (1883-1965), golfeur américain ;
 Guy Oliver (1878-1932), acteur et réalisateur américain ;
 Isaac Oliver (~1565-1617), miniaturiste français naturalisé anglais ;
 
 Jackie Oliver (1942-), pilote automobile britannique ;
 Jacqueline Hughes-Oliver (1966-), statisticienne américaine d'origine jamaïcaine ;
  (1823-1908), inventeur écossais ;
 James Edward Oliver (1829-1895), mathématicien américain ;
 Jamie Oliver (1975-), cuisinier anglais renommé ;
 Jimmy Oliver (1969-), joueur de basket-ball américain ;
 Joaquim Rodríguez Oliver (1979-), coureur cycliste espagnol ;
 Joe Oliver (1940-), homme politique canadien ;
 
 
 Kermit Oliver (1943-), peintre américain ;
 Kimberley Oliver (1983-), joueuse anglaise de rugby à XV ;
 King Oliver (1885-1938), cornettiste américain de jazz ;
 Maria Antònia Oliver (1946-2022), romancière espagnole de langue catalane ;
 María Rosa Oliver (1898-1977), essayiste et militante communiste argentine ;
 Mary Oliver (1935-2019), poétesse américaine ;
 Michel Oliver (1932-), cuisinier français ;
 Nuria Oliver (1970-), informaticienne espagnole ;
 Pere Oliver (1886-1968), homme politique espagnol;
 Raymond Oliver (1909-1990), cuisinier français ;
 Roland Oliver (1923-2014), historien britannique ;
 Ron Oliver (19??-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Samuel Pasfield Oliver (1838-1907), militaire, géographe et antiquaire britannique ; 
 Stephen Oliver (1950–1992), compositeur anglais ; 
 Susan Oliver (1932-1990), actrice et aviatrice américaine ;
 Sy Oliver (1910-1988), arrangeur, trompettiste, compositeur, chanteur et chef d'orchestre américain de jazz ;
 Tori Oliver (2003-), nageuse sud-africaine ;
 Travis Oliver (19??-), acteur anglais ;
 Vaughan Oliver (1975-2019), designer et graphiste anglais ;
 Walter Oliver (1883-1957), botaniste et ornithologue australo-néo-zélandais.

personnage de fiction
 Ariadne Oliver, une romancière fictive récurrente dans l'œuvre d'Agatha Christie.

Art et culture 

 Oliver Twist, un roman de Charles Dickens ;
 Oliver et Compagnie (1988), un film d'animation réalisé par George Scribner d'après Oliver Twist, et produit par les studios Disney ;
 Oliver! (1960), une comédie musicale de Lionel Bart d'après Oliver Twist ;
 Oliver !, un film de Carol Reed, sorti en 1968, d'après la comédie musicale Oliver! ;
 Oliver, la chanson représentant la Norvège au Concours Eurovision de la chanson 1979.

Toponyme 

 Oliver, une ville de la Colombie-Britannique au Canada ;
 Comté d'Oliver, un comté des États-Unis situé dans l’État du Dakota du Nord ;
 Oliver (Géorgie), une ville située dans le comté de Screven, en Géorgie.

Autre 
 Oliver, un bateau qui fit naufrage en 1739 aux États-Unis en transportant des émigrants

Notes et références 

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme